Milner steht für:

 Milner (Colorado), Ort im Routt County, Colorado, USA
 Milner (Georgia), Ort im Lamar County, Georgia, USA

Milner ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Milner, 1. Viscount Milner (1854–1925), britischer Politiker und Gouverneur
 Angela Milner (1947–2021), britische Paläontologin
 
 Aviv Milner (* 1995), israelischer Eishockeyspieler
 Bill Milner (* 1995), britischer Schauspieler
 Brenda Milner (* 1918), britische Psychologin
 Edward Milner (1819–1884), englischer Landschaftsarchitekt
 Eleanor Jane Milner-Gulland (* 1967), britische Biologin
 Eric Milner (1928–1997), britisch-kanadischer Mathematiker
 Eva Milner, deutsche Sängerin (Hundreds), siehe Hundreds
 Helen V. Milner (* 1958), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Isaac Milner (1750–1820), englischer Mathematiker

 Jean-Claude Milner (* 1941), französischer Sprachwissenschaftler und Philosoph
 Juri Borissowitsch Milner (* 1961), russischer Internet-Unternehmer
 Martin Milner (1931–2015), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Max Milner (1923–2008), französischer Romanist, Komparatist und Literaturwissenschaftler
 Michael Milner, 2. Baron Milner of Leeds (1923–2003), britischer Peer und Politiker
 Nehe Milner-Skudder (* 1990), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Paddy Milner (* 1980), britischer Jazz-Musiker
 Philip Stuart Milner-Barry (1906–1995), britischer Schachspieler
 Richard Milner, irisch-US-amerikanischer Physiker
 Robin Milner (1934–2010), britischer Informatiker
 Tommy Milner (* 1986), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Victor Milner (1893–1972), US-amerikanischer Kameramann

Siehe auch
 Millner
 Milnor